Il doppio del torneo di tennis Qatar Total Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Sandrine Testud e Roberta Vinci che hanno battuto in finale 7–5, 7–6 (7–4) Kristie Boogert e Miriam Oremans.

Teste di serie
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (primo turno)
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (finale)
 Nannie de Villiers /  Annabel Ellwood (quarti di finale)
 Liezel Horn /  María Vento-Kabchi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2001